Neva o Nevá puede referirse a:

 Nevá, río ruso que atraviesa la ciudad de San Petersburgo.
 Neva, grupo  gótico francés de deathrock formado en 1983 a 1989.
 El asteroide (1603) Neva, nombrado así por el río ruso Nevá.
 Neva (Wisconsin),  pueblo ubicado en el condado de Langlade, Wisconsin, Estados Unidos.

Personas
Neva Milicic Müller, psicóloga infantil chilena, conocida por sus publicaciones de libros infantiles y por ser columnista en la Revista Ya de El Mercurio.